Адриатическая лига 2014/2015 — 14-ое по счёту первенство, в котором принимали участие 14 команд из Болгарии, Боснии и Герцеговины, Венгрии, Македонии, Сербии, Словении, Хорватии, Черногории. Чемпионом лиги в 1 раз стал клуб Црвена звезда.

Участники

Турнирная таблица

Результаты игр

Плей-офф

Награды 
 MVP регулярного сезона  Никола Йокич (Мега Визура)
 MVP Финала Бобан Марьянович (Црвена звезда)

См. также 
 МЖРБЛ в сезоне 2014/2015

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Адриатическая лига на сайте www.eurobasket.com
 hrsport.net, ABA liga 2014./15., raspored i rezultati

Лига ABA
2014 год в баскетболе
2015 год в баскетболе